Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ján Krošlák che ha battuto in finale Javier Sánchez 6-3,6-4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Javier Sánchez (finale)
 David Wheaton (semifinali)

 Jared Palmer (quarti di finale)
 Karim Alami (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (semifinali)
 Jason Stoltenberg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Open 1995
ATP Tour 1995